Годигісел (д/н — 406) — король вандалів-асдінгів.

Родовід

Життєпис 
Син Радагаста і Целли. Після загибелі останнього в битві з вестготами 335 року, Годигісел разом з асдінгами відступив на захід. Ймовірно, Годигіселу знадобився час для відновлення «королівської» влади серед вандалів-асдінгів. Ймовірно, намагався приборкати вандалів-сілінгів.

З 350-х років є союзником Фредегільда, короля маркоманів. У 370-х роках спільно з ним боровся проти вторгнення гунів. Після поразки з частиною маркоманів, яких також називають свевами, відступив до річки Майн. Остаточно отобарився тут близько 400 року. 401 року здійснив похід до Реції.

Згодом створив союз асдінгів, сілінгів і свевів. Спільно з аланським королем Респенділом діяв проти ріпуарських франків, федератів Західної Римської імперії. У 406 році у битві біля Могунтіаку (за іншими відомостями — біля річки Неккар) відбулася запекла битва, в які вандали і алани здобули перемогу над франками, але Годигесіл загинув. Новим королем вандалів-асдінгів став його старший син гундерік.

Джерела 
 Carl Waldman; Catherine Mason (2006). Encyclopedia of European Peoples. Infobase Publishing. p. 823. ISBN 978-1-4381-2918-1.
 Heather, Peter (2009): Empires and Barbarians: Migration, Development and the Birth of Europe, London, Macmillan, ISBN 978-0-330-49255-3.
 Helmut Castritius: Die Vandalen. Etappen einer Spurensuche (= Urban-Taschenbücher 605). Kohlhammer, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-17-018870-9.

королі вандалів